Кюнен — фамилия.

Известные носители:
 Кюнен, Авраам (1828—1891) — голландский реформатский богослов.
 Кюнен, Михаэль (1955—1911) — немецкий националист.
 Кюнен, Ута (род. 1975) — немецкая дзюдоистка.